Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andreas Kappes (1965 - 2018), coureur cycliste allemand ;
 Stéphane Kappes, réalisateur de télévision français ;
 Stephen Kappes (1951 -), agent de renseignement américain.